Лас Алгаробас има више значења:

 Лас Алгаробас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Алгаробас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику